Grüna bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Chemnitz, Sachsen; siehe Chemnitz-Grüna
 einen Ortsteil der Stadt Lößnitz, Erzgebirgskreis, Sachsen, siehe Grüna (Lößnitz)
 einen Ortsteil der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Grüna (Jüterbog)
 einen Ortsteil von Niederböhmersdorf, Stadt Zeulenroda-Triebes, Landkreis Greiz, Thüringen; siehe Grüna (Zeulenroda-Triebes)
 einen Ortsteil von Rüdersdorf, Gemeinde Kraftsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen; siehe Grüna (Kraftsdorf)